TNH pode referir-se a:

Televisão Nacional do Haiti.
 tnh - código ISO 639-3 da língua maiai.
 Aeroporto Tonghua Sanyuanpu, China.